Domaniewice (gemeente)
 Domaniewice (Łódź)
 Domaniewice (Klein-Polen)
 Domaniewice (powiat Białobrzeski)
 Domaniewice (powiat Grójecki)